Schliebe ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Schliebe-Lippert (1898–1993), deutsche Psychologin, Kinder- und Jugendliteraturforscherin 
 Volker Schliebe (* 1940), deutscher Arzt und ehemaliger Politiker (NDPD)